

Patronyme 

 Charles Rollet (), un homme de loi immortalisé par Nicolas Boileau dans « J'appelle un chat un chat, et Rollet un fripon. » ;
 Christian Rollet (?-), un homme politique français ;
 Claude Rollet (1938-), un acteur français ;
 Eugène Rollet (1814-1897), un homme politique français ;
 Gilles et Denis Rollet (années 1970), fabricants de jouets français dont les fameux skateboards.
 Henri Rollet (1860-1934), un avocat français ;
 Henri Rollet (1917-2003), un historien du catholicisme social ;
 Jacques Rollet (1934-), dit « La Hire », un joueur français de rugby à XV ;
 Jacqueline Monsigny (1931-2017), actrice, animatrice de télévision, romancière et scénariste française ;
 Jean-Louis-Simon Rollet (1746-1824), ecclésiastique qui fut évêque de Montpellier ;
 Joseph Rollet (1824-1893), professeur de médecine français ;
 Louis Rollet (1915-2001), administrateur colonial français ;
 Marie Rollet (v. 1575-1649), une Française ayant émigré en Nouvelle-France en 1616 avec son mari Louis Hébert ;
 Maurice Rollet (1933-2014), poète et militant français :
 Patrice Rollet (1951-), critique et historien du cinéma ;
 Paul-Frédéric Rollet (1875-1941), un général français ;

Toponyme 

 Rollet, un quartier de Rouyn-Noranda au Québec (Canada).

Patronyme français